Una melma animata (The Ooze) – romanzo di Robert Lawrence Stine del 1995
 The Ooze – videogioco del 1995